На Европейских играх 2019 в Минске Латвия была представлена в 13 видах спорта 53-мя спортсменами.

Медали 

Латвия на Европейских играх